Beatrice d’Este oder Beatrix von Este ist der Name folgender Personen:
* Beatrice I. d’Este (1191/92–1226), italienische Nonne
 Beatrice II. d’Este (um 1226–1262), italienische Klostergründerin (Nichte von Beatrice I.)
 Beatrix von Este, auch Beatrice III. d’Este genannt (1215–1245), Königin von Ungarn (Nichte von Beatrice I.)
 Beatrice d’Este (1427–1497), illegitime Tochter von Niccolò III. d’Este
 Beatrice d’Este (Sforza) (1475–1497), Herzogin von Mailand

Weitere Namensträgerinnen: